Ханно Антонович Сельг (31 мая 1937 — 2 октября 2019) — советский пятиборец. Серебряный призёр Олимпийских игр в Риме (1960), чемпион СССР (1960) по современному пятиборью.

Выступал за «Динамо» (Киев), «Калев» (Тарту, профсоюзы).

Биография 
Родился (31 мая 1937) в эстонском городе Тарту. Начинал как лыжник и выиграл свою первую медаль на чемпионате Эстонской ССР, серебро в эстафете 4×10 км и бронзу в слаломе в 1952 году.

В 1953 году Ханно Сельг начал заниматься современным пятиборьем. Ханно Сельг выиграл шесть титулов чемпиона Эстонской ССР по современному пятиборью и звание чемпиона Эстонии по фехтованию. В 1960 году Ханно Сельг выиграл свой единственный титул чемпиона СССР и был включен в сборную СССР. На Олимпийских играх 1960 года Сельг завоевал серебро в командных соревнованиях и был десятым в индивидуальном зачете. В 1960 году также был выбран как лучший эстонский спортсмен года. После окончания спортивной карьеры в 1965 году работал в качестве тренера по современному пятиборью и судьей до 1979 года. С 1979 года по 1994 год Сельг работал преподавателем Тартуского университета. С 1995 года до конца 2010-х годов занимался бизнесом и владел частной транспортной компанией, которая обслуживает местные автобусные линии в городе Тарту.

Выступал в качестве судьи (1974, всесоюзная категория) и входил в состав предметной комиссии Министерства образования в 1964-68 годах. Писал учебные пособия, сотрудничал с «Физической культурой» /Kehakultuur/, «Спортивной газетой» /Spordileht/ и ежедневными газетами.

Скончался 2 октября 2019 года.

Достижения 
 На Олимпийских играх 1960 в Риме выиграл серебряную медаль в командных соревнованиях, занял 10 место в личном первенстве.
 Чемпион СССР в личном первенстве (1960).
 Победитель Чемпионата Профсоюзов (1963).
 Приз «Лучший спортсмен Эстонии» (1960).
 Почётный член профсоюзного спортивного общества «Калев» (1963).

Звания и награды 
 Мастер спорта СССР (1959)
 Заслуженный мастер спорта СССР (1960)
 Кандидат педагогических наук (1983), профессор.

Источники 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com]

Литература 
 

Чемпионы СССР по современному пятиборью
Мастера спорта СССР
Призёры Олимпийских игр от СССР
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Пятиборцы Эстонии
Судьи всесоюзной категории
Преподаватели Тартуского университета‎
Кандидаты педагогических наук